Super (lateinisch „über“) steht für:

 Superbenzin, siehe Motorenbenzin
 lateinische Vorsilbe, siehe Liste lateinischer Präfixe #S

Technik:
 Claas Super, Mähdrescher-Baureihe von Claas
 Super Accessories, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Levêque Frères
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Everyday Vehicles
 Kurzform für Superheterodyn- oder Überlagerungsempfänger, Radiogerät des 20. Jahrhunderts
 Design der ersten Wasserstoffbombe, siehe Kernwaffentechnik #Das erste, nicht realisierbare Design

Werktitel:
 Super!, ostdeutsche Boulevardzeitung (1991–1992)
 Super!!!, Fernsehsendung auf Sat.1 (1994/1995)
 Super (1984), deutscher Film von Adolf Winkelmann (Regisseur)
 Super (2005), indischer Film von Puri Jagannadh 
 Super (Pet-Shop-Boys-Album) (2016)
 Super, Originaltitel des amerikanischen Films Super – Shut Up, Crime! von James Gunn (2010)
 The Super, Horrorfilm von Stephen Rick (2017)
 The Super, Originaltitel des Films Ein Vermieter zum Knutschen (1991)

Person:
 Silke Super (* 1968), deutsche Radio- und Fernsehmoderatorin
 Marcus Peregrinius Super, römischer Offizier (Kaiserzeit)

SUPER steht für:
 SUPER (Software), Simplified Universal Player Encoder & Renderer, Konvertierer für Videos und Audiodateien

Siehe auch:
 Super 8 (Filmformat)
 Superb
 Süper

Abkürzung